Partei für Freiheit und Fortschritt, partit polític de Bèlgica
 Partit Federalista Flamenc, partit polític històric de França
 Federació Pakistanesa de Futbol (del seu nom en anglès Pakistan Football Federation), màxim òrgan rector del futbol del Pakistan
 Federació Filipina de Futbol (del seu nom en anglès Philippine Football Federation), màxim òrgan rector del futbol de les Filipines
 Policia Ferroviària Federal, cos de policia encarregat de la seguretat dels ferrocarrils del Brasil